Osoby
 Giorgio Armani (ur. 1934)
 Horacio Armani (ur. 1925) – argentyński dziennikarz, pisarz

 Moda
 Giorgio Armani (dom mody)

Zobacz też 
 Emporio Armani
 Armani Jeans Mediolan